Klášter bosých karmelitek je označení klášterů v různých městech a městských částech České republiky:
 Klášter bosých karmelitek (Hradčany):  (nebo také karmelitánek) je barokní klášterní stavba nacházející se v jihozápadní části Hradčanského náměstí v městské části Praha 1. Jeho součástí je i kostel svatého Benedikta. 
 Klášter bosých karmelitek (Malá Strana): při kostele svatého Josefa je někdejší klášter řádu bosých karmelitek v dnešní Letenské ulici v Praze 1-Malé Straně.
 Karmel Matky Boží (Dačice): neboli též Klášter bosých karmelitek, je klášter na východním okraji města Dačice (ulice Jemnická), okres Jindřichův Hradec, Jihočeský kraj.

možná hledáte také Klášter bosých karmelitánů
 Klášter bosých karmelitánů (Malá Strana): zvaný též klášter Pražského Jezulátka, se nachází v Karmelitské ulici v dolní části Seminářské zahrady na Malé Straně v Praze 1. Stojí při kostele Panny Marie Vítězné a svatého Antonína Paduánského (také Pražského Jezulátka).
 Klášter bosých karmelitánů (Slaný): je barokní klášter ve městě Slaný, okres Kladno, Středočeský kraj.

Rozcestníky - místopisné jméno